Аллсвенскан 1927/28 — 4-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1927/28 року розпочався 31 липня 1927 року й завершився 3 червня 1928 року.

Переможцем змагань став клуб «Ергрюте» ІС (Гетеборг). Однак титул чемпіона Швеції з футболу він не отримав.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція